Лабержма́н-дю-Навуа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 30 км на південь від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2017 року Лабержман-дю-Навуа було приєднано до муніципалітету Лев'є.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лабержман-дю-Навуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лабержман-дю-Навуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду